

Guerra 
 Fagot – missile controcarro sovietico
 Mikoyan-Gurevich MiG-15 "Fagot" – aereo da caccia sovietico

Persone 
 Emilio Fagot – politico portoricano
 Jean-Noël Fagot – pattinatore di velocità su ghiaccio francese
 Véronique Fagot – modella francese